Општина може бити:

 Општина, првостепена управна или самоуправна јединица;
 Градска општина, дио града или општина која има градско насеље као сједиште;
 Сеоска општина, општина која има сеоско насеље као сједиште;
 Катастарска општина, јединица за класирање земљишта;
 Црквена општина, обухвата једну или више парохија.